

Масліха — присілок, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Масліха — присілок, Тотемський район, Вологодська область